Ichkhan peut faire référence à :
 Ichkhan (titre), un titre féodal médiévale arménien, signifiant « prince » ;
 Ichkhan (fédaï), un fédaï arménien né Nikoghayos Mikaelian ;
 Salmo ischchan, une espèce de poisson endémique du lac Sevan.